L’ordre du Saint-Sépulcre peut faire référence à :

 l'ordre canonial régulier du Saint-Sépulcre ou ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, c'est l'ordre historique créé à Jérusalem par Godefroy de Bouillon, reconnu en 1113 par Pascal II et, en 1489, Innocent VIII décide de  l'incorporation à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

 l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, c'est l'ordre de chevalerie créé en 1847.